Военно-воздушные силы Объединённых Арабских Эмиратов () — один из видов Вооружённых сил ОАЭ. В настоящее время персонал ВВС ОАЭ составляет порядка 4000 человек и около 368 летательных аппаратов разных типов. Основу боевой авиации на данный момент составляют многоцелевые истребители F-16 Fighting Falcon и Mirage 2000. Из семи эмиратов Персидского залива, которые составляют ОАЭ, только Абу-Даби и Дубай имеют ВВС, причём в Абу-Даби они более мощные. В настоящее время практически все боевые пилоты ВВС ОАЭ – граждане страны. Иностранные граждане заняты, в основном, в обслуживании баз и обучении.

История 

История ВВС ОАЭ началась в 1968 году, созданием ВВС армии Абу-Даби, под командованием и при содействии Великобритании. В 1972 году были сделаны первые значительные капиталовложения в развитие ВВС Абу-Даби. Обучением пилотов и вспомогательного персонала занимались служащие ВВС Пакистана. Вторым эмиратом, имевшим военную авиацию был Дубай. В 1999 году произошло слияние этих двух подразделений и формирование ВВС ОАЭ. Несмотря на слияние, сохранилась некоторая доля автономии двух подразделений ВВС – Западное авиационное командование находится в Абу-Даби, а Центральное авиационное командование – в Дубае.

С 1980 года начат процесс модернизации ВВС ОАЭ. За стандарт были приняты ВВС стран НАТО. Самая массовая закупка техники и вооружения для ВВС ОАЭ состоялась в 2007 году. Тогда было куплено 80 самолётов типа F-16 и порядка 60 Mirage 2000. Общая сумма затрат только на приобретение самолётов составила около 10 млрд. долларов США. Поставки вооружения и техники продолжаются.

Пункты базирования 

 Истребительное авиакрыло - 

 Военно-транспортное авиакрыло - Al Bateen Air Base

 Военно-транспортное авиакрыло - 

 Транспортная авиация - Дубайский международный аэропорт

 Эскадрилья специальных операций - Sas Al Nakheel Air Base

Техника и вооружение

Опознавательные знаки

Галерея

См. также 
 Вооружённые силы ОАЭ

Ссылки 
 ВВС мира - ОАЭ 
 ВС Эмиратов

Вооружённые силы Объединённых Арабских Эмиратов
ОАЭ